ECOM steht für:

 ECOM Agroindustrial, Agroindustrieunternehmen, siehe auch ECOM Trading
 ECOM Trading, Handelsunternehmen im Agro-Bereich (Kaffee, Kakao, Baumwolle, Zucker) mit Sitz in Pully, Schweiz
 Vorläufer von Malteser International (Emergency Corps of the Order of Malta)

Abkürzung